Säureschutz steht für:
 Säureschutzmantel der menschlichen Haut in der Kosmetik und Medizin
 Säureschutz, in der Technik im Zusammenhang mit Korrosionsschutz